Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Western & Southern Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő Mahes Bhúpati és Lijendar Pedzs volt, akik ezúttal nem együtt indultak el a versenyen. Bhúpati partnere Róhan Bópanna volt, akivel egészen a döntőig jutottak, míg Pedzs a második körben esett ki Radek Štěpánekkel az oldalán.

A tornát a Robert Lindstedt–Horia Tecău-kettős nyerte meg, a 67 percig tartó fináléban 6–4, 6–4-re legyőzve Bhúpatit és Bópannát. A svéd-román páros a szezon során a negyedik tornagyőzelmét szerezte meg, ezt megelőzően Bukarestben, , valamint Båstadban tudott nyerni.

Kiemeltek
Mindegyik kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Eredmények

F2